La cacería puede referirse a:

 La cacería (2012), película de Dinamarca exhibida en Hispanoamérica como La cacería y en España como La caza dirigida por Thomas Vinterberg.
 La cacería (2012), película de Argentina dirigida por Carlos Orgambide.
 La cacería: las niñas de Alto Hospicio (2018), serie de televisión chilena.